En politique, la diète désigne une assemblée politique, par exemple :
Diète du Valais, une assemblée qui a existé de 1301 au moins à 1839 (cf. Constitution du ) dans le canton du Valais, en Suisse ;
 Diète de Pologne, assemblée fondée en 1493 (en polonais Sejm) ;
 Diète de Croatie, assemblée croate remontant au Moyen Âge (en croate Hrvatski sabor) ;
 Diète d'Empire, assemblée du Saint-Empire romain germanique, reconstituée par la Constitution de Francfort, ensuite sous la confédération de l'Allemagne du Nord puis l'Empire allemand de Guillaume II et sous la république de Weimar (Reichstag), depuis 1949 la Diète fédérale (Bundestag) ;
Diète de Worms ;
 Diète d'Empire, éphémère assemblée de l'empire des Habsbourg en 1848 – 1849 ;
 Diète fédérale (), assemblée des représentants des cantons suisses depuis le  jusqu'en 1848 ;
 Diète du Japon (en japonais 国会, Kokkai), parlement japonais créé en 1889 et toujours en activité ;
Bibliothèque nationale de la Diète, bibliothèque nationale du Japon ;
 Diète de Finlande, assemblée législative (en finnois : Suomen maapäivät puis valtiopäivät ; en suédois : Finlands Lantdagar) du grand-duché de Finlande de 1809 à 1906.
 En nutritionnisme :
faire la diète est une pratique alimentaire consistant à provisoirement ne pas manger, éventuellement en ayant pour objectif une purge ;
 la diète méditerranéenne désigne une pratique alimentaire spécifique ;
 la diète noire était en Guinée Conakry, sous le régime d'Ahmed Sékou Touré, une méthode pour tuer les prisonniers en les privant d'eau et de nourriture.

Voir aussi